Сила́ева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Силаева, Вера Григорьевна (род. 1946) — российский тренер по художественной гимнастике.
 Силаева, Нина Владимировна (род. 1963) — российский художник, живописец.
 Силаева, Юлия Александровна (род. 1964) — советская и российская актриса, певица и автор песен.